Příjmení Silverman nese více osobností:

 David Silverman (* 1957) – americký animátor a režisér
 Eric Silverman (* 1962) – americký etnolog
 Sarah Silvermanová (* 1970) – americká komička, scenáristka, herečka a zpěvačka